чоловіки
 Сумароков Віктор Юрійович (нар. 1954, Сімферополь) — російський композитор. 
 Сумароков Ігор Володимирович — рядовий Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Сумароков-Ельстон Микола Феліксович (1861–1908) — поручик запасу Кавалерградського полку, виходець зі старовинного новгородського дворянського роду Сумарокових, був власником маєтку у слобожанському селі Добровілля. 
 Сумароков Олег Михайлович (1930–2002) — петербурзький музикант, натхненник і засновник клубу НЧ/ВЧ.
 Сумароков Олександр Олександрович (1884–1969?) — радянський актор театру і кіно, режисер. Заслужений артист УРСР (1954), заслужений діяч мистецтв Чечено-Інгушетії.
 Сумароков Олександр Петрович (1717–1777) — російський поет, письменник і драматург XVIII ст
 Сумароків Павло Федорович (1893–1975) — український військовик.
 Сумароков Сергій Павлович (1793–1875) — граф, генерал-ад'ютант, генерал від артилерії, учасник Вітчизняної війни 1812 р., член Державної ради.

жінки
 Сумарокова Тетяна Миколаївна (1922—1997) — російська радянська журналістка, в роки Другої світової війни — військова льотчиця, штурман ескадрильї 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку, гвардії старший лейтенант. Герой Російської Федерації (1995).
 Драга-Сумарокова Валерія Францівна — радянська і українська актриса театру і кіно. Народна артистка УРСР (1954).
Російські прізвища